«Никита́» («Её звали Никита́», ) — французский кинофильм 1990 года. Режиссёр и сценарист — Люк Бессон.

Сюжет 
Банда наркоманов, в которую входит девушка-наркоманка Никита, грабит аптеку, принадлежащую отцу одного из членов банды. К месту ограбления прибывает вооружённый отряд полиции, но наркоманы оказывают ожесточённое сопротивление. Никита убивает одного из полицейских. Суд приговаривает её к пожизненному заключению без права пересмотра дела в течение 30 лет. В тюрьме ей делают инъекцию и она теряет сознание.

Никита приходит в себя в неизвестной комнате. Человек по имени Боб объясняет ей, что для всех она умерла от передозировки транквилизаторов и похоронена. В реальности она находится в секретном учебном центре DGSE ( — Главного управления внешней безопасности). У неё есть выбор: работать на организацию или умереть на самом деле. После некоторого сопротивления Никита принимает предложение.

Никита обучается мастерству специального агента, удивляя инструкторов своими талантами и непредсказуемостью. По завершении обучения Боб приглашает её в шикарный ресторан и дарит ей подарок — крупнокалиберный пистолет с обоймой. Поход в ресторан оборачивается выпускным экзаменом. Никита расстреливает компанию неких азиатов. В ресторан вваливается вооружённая охрана убитых. Никита спешит в подвал, но путь спасения, указанный Бобом, оказывается заложен кирпичом. Ей удаётся с боем прорваться к мусоропроводу и бежать из ресторана. После выполнения этого задания Никите разрешают покинуть учебный центр и начать новую жизнь в качестве «законсервированного» агента. Она поселяется в Париже, вступает в сожительство с Марко, который работает обычным кассиром в местном супермаркете. Тот ни о чём не догадывается и думает, что Никита работает медсестрой в госпитале.

Карьера Никиты как спецагента продолжается. Под видом официантки она проносит подслушивающие устройства на некое совещание, совершает убийство прямо во время отпуска в Венеции вместе с Марко. Ей поручают самостоятельную операцию по добыче документов из посольства восточноевропейской страны. Она гримирует одного из своих сообщников под сотрудника посольства. Ситуация развивается не по плану и центр посылает на помощь «чистильщика» Виктора. Тот уничтожает сотрудника, его охрану и запаниковавшего сообщника Никиты. Никита сама гримируется под сотрудника, проникает в посольство и фотографирует документы. Виктор, ожидающий её под видом водителя, привлекает внимание охранника. Охрана поднимает тревогу, Виктор расправляется с охранниками и прорывается с Никитой из посольства, но умирает от полученных ранений.

Марко давно догадался, что Никита — не та, за кого себя выдаёт, ему удаётся убедить «дядю Боба» оставить её в покое.

В ролях 

Фильм удостоен премии Сезар.

Ремейки и сходные фильмы 

 В 1993 году в США вышел ремейк фильма на английском языке под названием «Возврата нет» (); также этот фильм известен под названием «Убийца» (The Assasin).
 В 1991 году в Гонконге вышел фильм  (), который достаточно близок по сюжету к «Никите», но всё-таки не может быть назван ремейком.
 В 1997 году по мотивам фильма в Канаде был запущен телевизионный сериал «Её звали Никита»; сериал продолжался в течение 5 сезонов и завоевал широкое международное признание.
 Японский аниме-сериал «Нуар» (), состоящий из 26 серий, считается вдохновлённым фильмами «Никита» и «Леон»
 В 2010 году на канале CW начался показ сериала «Никита».
 В 2020 году вышел похожий российский сериал «Надежда»

Фильмы-триллеры Италии
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-боевики Италии
Фильмы-боевики Франции
Фильмы Люка Бессона
Фильмы Франции 1990 года
Фильмы Италии 1990 года
Социальные фильмы
Фильмы Gaumont